Callipolis (ital.: Callipoli) ist ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche.

Der antike Bischofssitz war in der heutigen türkischen Hafenstadt Gelibolu.

Siehe auch
Liste der römisch-katholischen Diözesen
Liste der römisch-katholischen Titularbistümer

Weblinks
Eintrag auf catholic-hierarchy.org (englisch)
Apostolische Nachfolge - Titularsitze

Callipolis